Leylah Annie Fernandez era la campionessa in carica ma ha deciso di partecipare al singolare femminile.

In finale Elsa Jacquemot ha sconfitto Alina Charaeva con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Victoria Jiménez Kasintseva (secondo turno)
  Alexandra Eala (semifinale)
  Elsa Jacquemot (campionessa)
  Polina Kudermetova (semifinale)
  Weronika Baszak (primo turno)
  Kamilla Bartone (secondo turno)
  Maria Bondarenko (primo turno)
  Oksana Selekhmeteva (terzo turno)

  Alexandra Vecic (quarti di finale)
  Kristina Dmitruk (quarti di finale)
  Linda Fruhvirtová (secondo turno)
  Alexandra Yepifanova (primo turno)
  Elvina Kalieva (primo turno)
  Aliona Falei (primo turno)
  Matilda Mutavdzic (terzo turno)
  Jana Kolodynska (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2020